Klučov sind Namen von zwei Gemeinden in Tschechien:

Klučov u Třebíče – Gemeinde im Okres Třebíč
Klučov u Českého Brodu – Gemeinde im Okres Kolín